Župnija Trnovo je lahko:

 Župnija Ljubljana - Trnovo, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Trnovo pri Gorici, od 1. januarja 2018 kot Podružnica Trnovo pri Gorici podrejena Župniji Grgar, Škofija Koper